Preston (district), een district in het Engelse graafschap Lancashire
 Preston (Kent)
 Preston (Londen), een wijk van Londen
 Preston (rivier), een rivier in de Australische deelstaat West-Australië
 Preston (Rutland)
 Preston (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
 Preston 28-02-1980, een muziekalbum van Joy Division

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Preston (Georgia)
 Preston (Idaho)
 Preston (Iowa)
 Preston (Kansas)
 Preston (Maryland)
 Preston (Minnesota)
 Preston (Missouri)
 Preston (Nebraska)
 Preston Heights (Illinois)
 Preston County (West Virginia)